PVA kan syfta på:

PVA – bindemedel som används i bland annat lim, se Polyvinylacetat
PVA – en polymer som löser sig i vatten, se Polyvinylalkohol